Preveli bezeichnet
 
 auf der Insel Kreta in Griechenland
 das Kloster Preveli in der Gemeinde Finikas, Präfektur Rethymno
 den Palmenstrand von Preveli unterhalb des Klosters, Gemeinde Finikas, Präfektur Rethymno
 ein Fährschiff der kretischen ANEK Lines

Prevelis () ist ein männlicher griechischer Vorname, ein bekannter Träger dieses Namens war der kretische Schriftsteller Prevelis Pentelakis.